«São Sebastião» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
Ciudades
 São Sebastião (Alagoas)
 São Sebastião (Distrito Federal)
 São Sebastião (São Paulo)
 São Sebastião do Alto
 São Sebastião da Amoreira
 São Sebastião do Anta
 São Sebastião da Bela Vista
 São Sebastião da Boa Vista
 São Sebastião do Caí
 São Sebastião da Grama
 São Sebastião de Lagoa de Roça
 São Sebastião do Maranhão
 São Sebastião do Oeste
 São Sebastião do Paraíso
 São Sebastião do Passé
 São Sebastião do Rio Preto
 São Sebastião do Rio Verde
 São Sebastião do Tocantins
 São Sebastião do Uatumã
 São Sebastião do Umbuzeiro
 São Sebastião da Vargem Alegre
 Río de Janeiro (ciudad), originalmente llamada São Sebastião do Rio de Janeiro.

Barrios
 São Sebastião (Petrópolis)
 São Sebastião (Palhoça)
 São Sebastião (Barra Mansa urbana)
 São Sebastião (Barra Mansa rural)
 São Sebastião (Volta Redonda)
 São Sebastião (Porto Alegre)
 São Sebastião (Magé)

Otros
 São Sebastião (archipiélago)
 São Sebastião das Águas Claras
 São Sebastião de Campinas

en Portugal 
Freguesias
 São Sebastião (Guimarães)
 São Sebastião (Lagos)
 São Sebastião (Loulé)
 São Sebastião (Ponta Delgada)
 São Sebastião (Rio Maior)
 São Sebastião (Setúbal)
 São Sebastião da Feira
 São Sebastião da Giesteira
 São Sebastião da Pedreira
 São Sebastião dos Carros
 Vila de São Sebastião

Miscélanea 
 São Sebastião (Metro de Lisboa)
 São Sebastião (navío)

Véase también 
 San Sebastián, .